We Are Born () ― пятый студийный альбом австралийской певицы и автора песен Сии. Он был выпущен 18 июня 2010 года. Альбом более оптимистичен, чем ее предыдущая работа, которую она частично приписывает своим отношениям с Джей Ди Самсоном, а также влиянию Синди Лопер и Мадонны на ее детство. Альбом был спродюсирован Грегом Курстином, в нем принял участие гитарист The Strokes Ник Валенси. На премии J Awards 2010 года альбом был номинирован на звание австралийского альбома года. Первый сингл с альбома «You've Changed» был выпущен в декабре 2009 года, а ведущий сингл «Clap Your Hands» ― в апреле 2010 года. We Are Born дебютировал под номером 2 в австралийском чарте альбомов и стал первым релизом Сии в топ-10 в ее родной стране. Альбом получил награды «Лучший поп-релиз» и «Лучший независимый релиз» на ARIA Music Awards. Альбом получил золотую аккредитацию в австралийских чартах ARIA в 2011 году.

Критика

Альбом получил в целом положительные отзывы с 68 баллами на Metacritic. Издание Entertainment Weekly написало: Это душевная музыка для вечеринок. Журнал Slant написал: Хотя We Are Born, возможно, не является таким непосредственным или характерным заявлением, как его предшественник, в конечном счете в нем очень мало того, что не сработало.

Трек-лист

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки

Альбомы, спродюсированные Грегом Кёрстином
Альбомы Сии